Określenie „Bitwa pod Wiedniem” może oznaczać: 
 Oblężenie Wiednia (1529) – oblężenie Wiednia przez Turków Osmańskich w 1529
 Bitwa pod Wiedniem (1683) – oblężenie Wiednia przez Turków Osmańskich w 1683 i polsko-niemiecką odsiecz, która uwolniła miasto
 Bitwa pod Wiedniem – obraz Gonzalesa Franciscusa Casteelsa namalowany po 1683
 Bitwa pod Wiedniem – film z 2012 roku